Il singolare del torneo di tennis WTA Marco Island 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Bonnie Gadusek che ha battuto in finale Kathy Horvath 3–6, 6–0, 6–4.

Teste di serie 

 Zina Garrison (quarti di finale)
 Andrea Temesvári (secondo turno)
 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Kathy Horvath (finale)

 Bonnie Gadusek (campionessa)
 Helena Suková (primo turno)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Ivanna Madruga-Osses (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Marco Island 1984